La Copa de la Reina de fútbol 1990 es la VIII edición del torneo de copa en España. El Añorga KKE se hizo con su primer trofeo tras ganar la final al RCD Español.

Sistema de competición 
La competición se desarrolló por sistema de eliminación directa entre 16 equipos, con partidos a doble vuelta, excepto la final, jugada a partido único el 24 de junio en el Estadio Carlos Belmonte.

Cuadro de resultados

Referencias

Copa de la Reina de fútbol
Campeonatos de fútbol femenino en España 1989-90